Santa Cunegonda è il nome di due sante della Chiesa cattolica:
 Santa Cunegonda, imperatrice di Germania festeggiata nella Chiesa cattolica il 3 marzo
 Santa Kinga (Cunegonda), regina di Polonia